Kuznetsov (o Kuznetsoff) (masculino) o Kuznetsova (femenino) es un apellido ruso muy común. Algunos de su equivalentes en español serían Ferrer, Ferrero, Herrera o Herrero. Las siguientes personas comparten este apellido:

Alekséi Kuznetsov, estadista soviético, ejecutado a raíz de la farsa del caso Leningrado.
Alex Kuznetsov, tenista estadounidense de origen ucraniano.
Anatoli Kuznetsov, escritor soviético autor de Babi Yar. 
Andrey Kuznetsov, tenista ruso.
Fiódor Isídorovich Kuznetsov, militar soviético de la Segunda Guerra Mundial.
Nikolái Gerásimovich Kuznetsov, destacado marino soviético de la Segunda Guerra Mundial.
Nikolái Ivánovich Kuznetsov, agente de inteligencia soviética de la Segunda Guerra Mundial.
Svetlana Kuznetsova, tenista rusa.
Vasili Kuznetsov, presidente del Presídium del Sóviet Supremo de la URSS interino en dos ocasiones.

También puede referirse a:
Kuznetsov, una oficina de diseño (OKB) soviética.
Almirante Kuznetsov, un portaaviones de la Armada Rusa.